Tribert est un patronyme porté notamment par :

 Louis Tribert (1819-1899), homme politique français ;
 Pierre Louis Tribert (1781-1853), homme politique français.